Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2014 года в зоне УЕФА прошел с 7 сентября 2012 года и по 19 ноября 2013 года. В финальный турнир вышли 13 команд.

Участники 
В турнире участвовали команды всех 53-х национальных ассоциаций, входящих в УЕФА.

Жирным выделены команды, прошедшие в финальную часть.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 30 июля 2011 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Регламент жеребьёвки 
 53 команды были распределены по корзинам в зависимости от рейтинга ФИФА по состоянию на июль 2011 года.
 В процессе жеребьёвки команды разбиваются на 8 групп по 6 команд и одну группу из 5 команд.
 Команды из корзины № 6 помещаются на шестую позицию (в группах A — H), команды из корзины № 5 — на пятую позицию, из корзины № 4 — на четвёртую, и так далее.
 Жеребьёвка начинается с корзины № 6 и заканчивается корзиной № 1. Каждая корзина должна быть полностью опустошена до того, как перейти к следующей корзине.
 Группы заполняются, начиная с группы A и заканчивая группой I (группой H для корзины № 6).
 С учётом сложных политических отношений между Арменией и Азербайджаном, а также между Россией и Грузией УЕФА потребовала, чтобы ФИФА поддержала текущую политику УЕФА по невключению этих команд в одни группы квалификации. В результате для Армении и Азербайджана, а также для Грузии и России были созданы соответствующие корзины.

Формат турнира 

Команды образовали 9 групп (8 групп по 6 команд и одна группа из 5 команд) и сыграли по круговой системе в 2 круга. Победители групп вышли в финальный турнир чемпионата мира. 8 лучших команд, занявших вторые места в группах, разбились на пары и сыграли в стыковых матчах на поле каждого из соперников. Победители стыковых матчей вышли в финальный турнир чемпионата мира.

При равенстве очков у двух и более команд в группе преимущество отдавалось в соответствии с установленными критериями в заданном приоритете:
 разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 количество забитых мячей во всех матчах;
 количество набранных очков в личных встречах;
 разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
 количество мячей, забитых в личных встречах (при этом каждый мяч, забитый на чужом поле, считается как два);
 жеребьёвка или матч плей-офф, если комитет ФИФА сочтёт его возможным.

Группы 
Жеребьёвка состоялась 30 июля 2011 года.

Цветовые обозначения

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах

Стыковые матчи 

По результатам группового турнира, команда из занявших второе место, показавшая наихудшие результаты, выбывает из борьбы, а остальные 8 разбиваются на пары и играют по 2 стыковых матча — по одному матчу на поле каждого из соперников (15 ноября и 19 ноября 2013 года).

Жеребьёвка 
При жеребьёвке команды разбиваются на две группы (сеяные — несеяные) согласно рейтингу ФИФА на 17 октября:

По результатам жеребьёвки, состоявшейся 21 октября 2013 года в Цюрихе в 16:00 по московскому времени, команды распределились следующим образом:

|}

Бомбардиры 
11 голов

  Робин Ван Перси

10 голов

  Эдин Джеко

8 голов
  Месут Озиль
  Ведад Ибишевич

7 голов
  Уэйн Руни

6 голов

  Давид Алаба
  Томер Хемед

  Эден Бен-Басат
  Робби Кин

  Элдер Поштига
  Златан Ибрагимович

5 голов

4 гола

3 гола

2 гола

1 гол

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат мира 2014 на сайте УЕФА
 Формат отборочного турнира для сборных команд УЕФА 
 Календарь и результаты матчей отборочного этапа чемпионата мира 2014

Чемпионат мира по футболу 2014
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
Чемпионат мира
Чемпионат мира